Слободской сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Столбцовского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Слободской сельсовет включал 7 населённых пунктов:
 Колосово — посёлок.
 Новоколосово — посёлок.
 Боханы — деревня.
 Кучкуны — деревня.
 Отцеда — деревня.
 Слобода — деревня.
 Яблоновка — деревня.

См. также 
 Столбцовский район

Примечания

Ссылки 
 Столбцовский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Столбцовского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании